Ciclo Épico, é o conjunto de poemas datados na época da Grécia arcaica, que passam histórias da mitologia grega. Agrupava contos que narravam acontecimentos sobre a Guerra de Troia.

Pertencem ao Ciclo Épico, os seguintes poemas:

Ciclo Troiano 
Ciprias
Ilíada
Etiópida
Pequena Ilíada
Iliu Persis
Nostoi
Odisseia
Telegonia

Ciclo Tebano 
Edipodia
Tebaida
Epígonos

Outros Poemas 
Titanomaquia

Bibliografia 
 

Mitologia grega